M Best est la  de Miliyah Katō, sorti sous le label Mastersix Foundation le  au Japon.

Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  la première semaine et reste classé dix-neuf semaines pour un total de  vendus.

Liste des titres 

DVD2
 "ETERNAL HEAVEN" Tour 2010-2011 Teaser
 BYE BYE
 HEAVEN
 B.F.F.
 WHY
 Sora
 Destiny
 Last Love
 Owarinaki Kanashimi
 Ring Tour 2009 Digest
 SAYONARA Baby (SAYONARAベイベー)
 Breathe Again
 Love for you
 20: Cry
 Time is Money
 Aitai
 Tokyo Star Tour 2008 Digest
 Tokyo Star
 Kiss
 TOUGH
 19 Memories 
 Special Tour Movie

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche officielle de l'album 2CD+2DVD
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kato Miliyah
Album musical sorti en 2011